Kaap Simpson (Antarctica)
 Kaap Simpson (Groenland)